Малайский филин () — вид птиц рода филины, обитающий в Юго-Восточной Азии. Научное название  sumatranus получил в честь острова Суматра где был впервые описан.

Описание 
Малайский филин — птица высотой до 40-46 сантиметров, с красновато-коричневой окраской и тёмно-коричневыми глазами. Живот всегда светлее с узкими горизонтальными полосками. Имеет длинные, широко расставленные «перьевые ушки». Вес — около 620 граммов. Самки крупнее и тяжелее самцов.

Распространение 
Ареал включает в себя Индонезию, Бруней, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Бирму и Кокосовые острова. Предпочитает влажные тропические низменные леса, неподалеку от озёр и рек. 

Естественная среда обитания представляет собой субтропические или тропические влажные леса. Предпочитает вечнозеленыех леса с бассейнами или ручьями, но и находятся в больших садах с высокими, плотно лишенными деревьями, такими как Богор Ботанические сады, найденные в Западной Яве, а также в лесистых рощах в культуре, оба иногда не далеко от Человеческие жилья. Обычно он варьируется на высоте от уровня моря примерно от 1000 м  до 1 600 м.

Питание 
Охотится ночью и в сумерках на крупных насекомых, мелких млекопитающих, рептилий и птиц.

Размножение 
Сезон размножения варьируется в зависимости от региона (февраль—май). Вероятно, формируют пары на всю жизнь. Гнездятся в дуплах деревьев или в брошенных гнездах других птиц. Очень привязаны к гнезду, к которому возвращаются год от года. Самка откладывает только одно яйцо. Яйцо белое, овальной формы, размером примерно 59,8 мм × 47,9 мм.

Галерея

Примечания 

Филины
Птицы Азии
Животные, описанные в 1822 году